| mål         = {{#expr:
 45 +
 34 +
 11}}
| publik      = {{#expr:
 111267 +
 154959 +
 213345}}
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (7:e titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 2020 Singapore
| följande    = 2024
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 2022, officiellt AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 av sponsorskäl, var det 14:e sydostasiatiska mästerskapet. Turneringen vanns av  som tog sin sjunde mästerskapstitel då man besegrade  i finalen med det ackumulerade resultatet 3–2.

Kvalificerade nationer

Arenor

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

2022
2022 i Filippinerna
2023 i Filippinerna
2022 i Indonesien
2023 i Indonesien
2022 i Kambodja
2023 i Kambodja
2022 i Laos
2023 i Laos
2022 i Malaysia
2023 i Malaysia
2022 i Myanmar
2023 i Myanmar
2022 i Singapore
2023 i Singapore
2022 i Thailand
2023 i Thailand
2022 i Vietnam
2023 i Vietnam
Fotbollsåret 2022
Fotbollsåret 2023
Internationella sportevenemang i Filippinerna
Internationella sportevenemang i Indonesien
Internationella sportevenemang i Kambodja
Internationella sportevenemang i Laos
Internationella sportevenemang i Malaysia
Internationella sportevenemang i Myanmar
Internationella sportevenemang i Singapore
Internationella sportevenemang i Thailand
Internationella sportevenemang i Vietnam